Назва хімічного елементу натрій у 1920-ті роки

Солець мікрарайон м.Стебника

Населені пункти та їхні частини
 Солець — село в гміні Парадиж Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Солець — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Солець — село в гміні Ґура-Кальварія Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Солець — село в гміні Біла Прудницького повіту Опольського воєводства
 Солець — село в гміні Шидлув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Солець — село в гміні Пшемент Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Солець — село в гміні Кшикоси Сьредського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Солець-Куявський

Примітки